Stewart MacDonald est un nom pouvant désigner:

Stewart MacDonald (né en 1949), rameur olympique américain
Stewart MacDonald (né en 1967), homme politique écossais

Voir aussi

Homonymie de personnes